Maria Vitória ist der Name folgender Personen:

* Maria Vitória (Sängerin) (Maria Vitória Borges; * 2001), osttimoresische Sängerin

Maria Vitória steht für:

 Teatro Maria Vitória, Revuetheater in Lissabon, Portugal

Siehe auch:
 Maria-Victoria-Kirche, Kirchen